Leaskovo este numele mai multor localități din Bulgaria

 Leaskovo, sat în Obștina Aitos, Regiunea Burgas
 Leaskovo, sat în Obștina Dobrici, Regiunea Dobrici
 Leaskovo, sat în Obștina Cernoocene, Regiunea Kărdjali
 Leaskovo, sat în Obștina Asenovgrad, Regiunea Plovdiv
 Leaskovo, sat în Obștina Devin, Regiunea Smolean
 Leaskovo, sat în Obștina Stara Zagora, Regiunea Stara Zagora

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice